Виктор Сонин:
 Сонин, Виктор Александрович (1934—2008) — советский и российский скульптор, народный художник РСФСР (1985).
 Сонин, Виктор Владимирович (1936—2016) — советский и российский историк и юрист.